Rok Rojšek, slovenski hokejist, * 8. marec 1970, Celje.

Rojšek je kariero začel v klubu HK Celje v sezoni 1985/86 jugoslovanske lige. V sezoni 1986/87 je prestopil v klub Olimpija Kompas. V sezoni 1988/89 je igral za Partizan Beograd, v sezoni 1989/90 pa za KHL Medveščak. Za sezono 1991/92 se je vrnil k Olimpiji, nato ponovno zaigral za Celje ter v sezonah 1995/96 in sezono 1996/97 za HK Sportina Bled. V drugem delu sezone 1996/97 je igral v nižjih severnoameriških ligah CoHL in ECHL, za sezono 1997/98 se je ponovno vrnil k Celju in bil prvi strelec lige z dvaintridesetimi goli. Po dveh sezonah pri Medveščaku in eno pri klubu KHL Zagreb je kariero končal pri HK Maribor. V sezoni 2005/06 je bil drugič prvi strelec lige, po sezoni 2007/08 pa se je upokojil kot hokejist.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih skupine C, v letih 1993, 1994, 1995 in 1996, na katerih je skupno odigral štiriindvajset tekem, dosegel pa pet golov in štirinajst podaj.

Pregled kariere

|-
| HK Celje
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Kompas
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Kompas
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 15
| 7
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 26
| 21
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 3
| 8
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
| 28
| 37
| 65
|
|
|
|
| 5
| 8
| 13
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madison Monsters
| CoHL
| 96/97
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dayton Ice Bandits
| CoHL
| 96/97
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 32
| 25
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 4
| 8
| -31
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Zagreb
| Hrvaška liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 14
| 12
| 26
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 31
| 18
| 28
| 46
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 7
| 11
| 18
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 6
| 15
| 21
|
| 6
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 335
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Celje
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Bled
Hokejisti Madison Monsters
Hokejisti Dayton Ice Bandits
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti KHL Zagreb
Hokejisti HDK Maribor
Celjski športniki